Гнетово — название населённых пунктов в России:
 Гнетово — деревня в Боготольском районе Красноярского края.
 Гнетово — деревня в Рязанском районе Рязанской области.